Xeronemataceae é uma família monotípica de plantas herbáceas rizomatosas da ordem Asparagales, cujo único género, Xeronema, contém apenas duas espécies, com distribuição natural disjunta, uma endémica na Nova Caledónia e a outra nas pequenas ilhas costeiras do norte da Nova Zelândia. As espécies deste género são uilizadas como planta ornamental.

Descrição
O único género que integra a família é Xeronema, um género de planta com flor que agrupa duas espécies: Xeronema moorei, um endemismo da Nova Caledónia; e Xeronema callistemon, um endemismo das Poor Knights Islands e Taranga Island, dois pequenos arquipélagos do norte da Nova Zelândia.

São plantas herbáceas monocotiledóneas, formadoras de tufos, podendo atingir até 1,0 m de altura, que alastram por rizomas. Produzem grandes flores de coloração alaranjada a vermelho, inseridas em inflorescências racemosas terminais que se desenvolvem no extremo de longos escapos florais sub-horizontais. Os escapos florais começam a crescer verticalmente e depois dobram para os lados. As flores crescem para cima a partir do ráquis da inflorescência, com estames elevando-se acima das flores recobertos por pólen laranja brilhante.

Filogenia e sistemática
Nos sistemas de base morfológica, o género Xeronema foi alternativamente colocado nas famílias Asphodelaceae, Hemerocallidaceae, Liliaceae e Phormiaceae. Como advento da filogenética, o género foi reconhecido como constituindo a sua própria família. Apesar das características morfológicas colocarem a família dentro de Liliales, um conjunto de características genéticas, particularmente do DNA do cloroplasto, indicam uma relação filogenética que coloca as Xeronemataceae na ordem Asparagales, no clado das monocots. A família pode ser separada de outras famílias Asparagales com base em evidências de DNA e, apaesar de morfologicamente relacionado com Asphodelaceae, difere por ter folhas uniformemente unifaciais como as Iridaceae. Quando se consideram conjuntamente a morfologia e o DNA do cloroplasto, a família é englobada na presente circunscrição taxonómica da ordem Asparagales.

O sistema APG IV, de 2016, reconhece esta família e coloca-a na ordem Asparagales, situação que se mantém sem alterações desde o sistema APG II, de 2003.

Filogenia
Na presente circunscrição das Asparagales, é possível estabelecer uma árvore filogenética que, incluindo os grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, assinale a posição filogenética das Xeronemataceae:

Sistemática
O género Xeronema foi anteriormente classificado nas famílias de Asphodelaceae, Hemerocallidaceae, Liliaceae e Phormiaceae. A família Xeronemataceae foi introduzida pela primeira vez em 2000 por Mark Wayne Chase, Paula Rudall e Michael Francis Fay em «Xeronemataceae, a new family of asparagoid lilies from New Caledonia and New Zealand», em Kew Bulletin, Volume 55, Issue 4, 2000, pp. 865–870.

No género Xeronema  são reconhecidas apenas duas espécies:
 Xeronema callistemon  — espécie nativa de duas ilhas na costa norte da Ilha do Norte da Nova Zelândia (nas Ilhas dos Pobres Cavaleiros e Taranga). Existem duas formas:
 Xeronema callistemon f. bracteosa  — nativa das Poor Knights Islands (Taranga).
 Xeronema callistemon f. callistemon — nativa das Poor Knights Islands.
 Xeronema moorei  — nativa das montanhas da Nova Caledónia.

Referências

Bibliografia 
 A família Xeronemataceae no APWebsite (sistemática e descrição).
 Mark Wayne Chase, Paula J. Rudall, Michael Francis Fay: Xeronemataceae, a new family of asparagoid lilies from New Caledonia and New Zealand. In: Kew Bulletin. Band 55, Nr. 4, 2000, S. 865–870,  (sistemática e descrição).

Ligações externas
 NCBI Taxonomy Browser
 Endémia: Faune & Flore de Nouvelle-Calédonie, URL: Xeronema moorei
 New Zealand Plant Conservation Network, URL:  Xeronema callistemon f. callistemon.
 New Zealand Plant Conservation Network, URL:  Xeronema callistemon f. bracteosa
 Strange Wonderful Things.com, URL: The Poor Knight's lily

 Steckbrief von Xeronema callistemon. (englisch)
 Steckbrief von Xeronema callistemon von New Zealand Plant Conservation Network. (englisch)
 Steckbrief von Xeronema callistemon f. bracteosa von New Zealand Plant Conservation Network. (englisch)
 The Poor Knight's lily - Strange Wonderful Things.com (englisch)
 Xeronema moorei - Endémia: Faune & Flore de Nouvelle-Calédonie.

Xeronemataceae
Flora da Nova Zelândia
Xeronemataceae
Famílias de angiospérmicas